Een nieuw begin (roman), een Amerikaanse roman
Een nieuw begin (stripreeks), een Belgische stripreeks
Een nieuw begin (De Smurfen), een stripverhaal uit de reeks De smurfen en het verloren dorp